« Supercoupe » est le nom de plusieurs compétitions sportives où s'opposent généralement des clubs ayant remporté certains titres.

Basket-ball 
 SuperCoupe d'Europe féminine de basket-ball
 Supercoupe d'Autriche
 Supercoupe d'Italie

Compétition automobile 
 La Porsche Supercup est un championnat de course automobile, organisé par Porsche.

Football

Supercoupes nationales 
Les Supercoupes nationales opposent généralement le champion en titre et le dernier vainqueur de la coupe nationale.

Supercoupes continentales 
Les Supercoupes continentales opposent le dernier vainqueur de la  et le vainqueur de la seconde coupe de la confédération concernée.

 Supercoupe d'Afrique ou Supercoupe de la CAF: oppose le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF et le vainqueur de la Coupe de la confédération.
 Supercoupe de l'UAFA : opposait le vainqueur de la Ligue des Champions de l'UAFA et le vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de l'UAFA avant la disparition de cette dernière.
 Supercoupe d'Europe ou Supercoupe de l'UEFA : oppose le vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA et le vainqueur de la Ligue Europa.
 Supercoupe d'Asie, une compétition disparue qui opposait (de 1995 à 2002) les vainqueurs de la Coupe des clubs champions et de la Coupe des vainqueurs de coupes.

Handball 

Parmi les supercoupes disputées au handball, on trouve :
 Compétitions internationales
 Supercoupe d'Europe masculine et féminine
 Supercoupe d'Afrique masculine et féminine
 Compétitions nationales
 Supercoupe d'Algérie masculine et féminine
 Supercoupe d'Allemagne masculine et féminine
 Supercoupe d'Espagne masculine et 
 Supercoupe du Danemark masculine et féminine
 Supercoupe de France masculine (Trophée des champions) (pas d'équivalent chez les féminines)

Hockey sur glace 
 La Supercoupe IIHF est une ancienne compétition opposant les vainqueurs des 2 tournois européens majeurs, de 1997 à 2000.

Rugby à XV 
 Supercoupe de Belgique de rugby à XV
 Supercoupe du Portugal de rugby à XV
 Rugby Europe Super Cup

Volley-ball 

Parmi les supercoupes disputées au volley-ball, on trouve :
 Compétitions internationales
 Supercoupe d'Europe masculine & féminine

 Compétitions nationales
 Supercoupe de Belgique masculine & féminine
 Supercoupe d'Espagne masculine & féminine
 Supercoupe de France masculine & féminine
 Supercoupe d'Italie masculine & féminine
 Supercoupe des Pays-Bas masculine & féminine
 Supercoupe du Portugal masculine & féminine
 Supercoupe de Suisse masculine

Water-polo 
 Supercoupe d'Espagne de water-polo.
 .